Kreon () – w mitologii greckiej król Teb, syn Menojkeusa, brat Jokasty
 Kreon (łac. ) – w mitologii greckiej król Koryntu, syn Likajtosa, ojciec Kreuzy (Glauke)
 Kreon – polska grupa muzyczna

Zobacz też 
 Creon – rodzaj motyli z rodziny modraszkowatych
 USS Creon (ARL-11) – okręt US Navy
 Créon – miejscowość i gmina we Francji